Temeš, een Slowaakse gemeente
Temes (comitaat), een historisch comitaat uit Koninkrijk Hongarije
Temes (schip, 1904), een schip uit 1904